Sancayhuasi (En quechua: casa del temor) era una cárcel donde metían a delincuentes y sospechosos de crímenes extremadamente graves (como atentar contra el inca y sus allegados) durante el Imperio incaico.

Los sancayhuasis eran cavernas subterráneas en las cuales se conglomeraban bichos y predadores, según la mitología inca aquel que no muriese en un sancayhuasi era porque no era culpable de lo acusado. 

Se sabe que cuando Huayna Cápac murió de una enfermedad desconocida, Se acusó a Chuquisguamán (hijo del Curaca de Chachapoyas Chuquimis) de envenenarlo. El joven sobrevivió una noche en el Sancayhuasi y se le declaró inocente y fue dejado en libertad.

Véase también 
 Pachacútec
 Huayna Cápac
 Túpac Yupanqui

Derecho incaico
Mitología incaica